

Geografia 
 Regno Unito
 Eye – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Eye – parrocchia civile del Suffolk

Musica 
 Eye – album di Robyn Hitchcock del 1990
 Eye – brano musicale dei The Smashing Pumpkins, della colonna sonora di Strade perdute
 Eye – album del gruppo Mother Gong del 1994
 The Eye – album degli Yello del 2003

Editoria 
 Eye periodico britannico di design

Altri 
 European Youth Event (EYE), è un evento europeo biennale per i giovani, istituito dal Parlamento Europeo nel 2014.

Altri progetti